Limnia bezeichnet folgende geographische Orte:
 Limnia (Pontus), eine trapezuntische Verwaltungseinheit im Mündungsgebiet des Yeşilırmak
 Imia (Limnia/İkizce/Kardak/Heipethes): zwei unbewohnte Inseln im Ägäischen Meer, zwischen Türkei und Griechenland umstritten
 Limnia (Zypern), ein Dorf in Nordzypern (türkisch: Mormenekşe)
 Limnia, einen Ortsteil von Kavala in Griechenland

Limnia bezeichnet zudem:
 Limnia (Diptera), eine Gattung der Hornfliegen
 Limnia, ein botanisches Synonym für die Gattung Claytonia
 Limnio, eine rote Rebsorte von der griechischen Insel Limnos